

Cinema 
 Determination – film del 1920 diretto da Frederic F. Stoll
 Determination – film del 1922 diretto da Joseph Levering

Musica 
 Determination – album di Tommy Emmanuel del 1992
 Determination – album dei God Forbid del 2001
 Determination – album delle Aldious del 2011

Pagine correlate 
Determinazione